Bathylevensteinia bicornis är en ringmaskart som först beskrevs av Levenstein 1962.  Bathylevensteinia bicornis ingår i släktet Bathylevensteinia och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
bicornis